Eisenbahnunfall von Hanau steht für folgende Unglücksfälle
Eisenbahnunfall von Hanau 1884
Der Eisenbahnunfall von Mühlheim am Main 1900 wird in der Literatur mehrfach (unzutreffend) als „Eisenbahnunfall von Hanau“ bezeichnet.
Eisenbahnunfall von Hanau 1954